SE-200 é uma rodovia do Estado de Sergipe que liga a cidade de Canindé de São Francisco até o Povoado Betume em Neópolis.

Trechos
O trecho Planejado vai de Canindé de São Francisco até o entroncamento com a SE-309 no município de Poço Redondo
O trecho implantado vai do entroncamento com a SE-309 até o entrocamento com SE-317 em Porto da Folha
O trecho Pavimentado vai do entrocamento com SE-317 em Porto da Folha até o município de Propriá. Atende os municípios de Porto da Folha, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Canhoba, Amparo de São Francisco, Telha (sergipe) e Propriá.

200